Ticho ist der Familienname folgender Personen:

 Anna Ticho (1894–1980), israelische Malerin
 Gertrude Ticho (1920–2004), austroamerikanische Psychoanalytikerin